Jigoku bezeichnet:

 Diyu, die Unterwelt im Buddhismus
 Beppu, heiße Quellen in Japan, aus denen im Gegensatz zu den Onsen jedoch kochendes Wasser, viel zu heiß zum Baden, sprudelt. Einige dieser Quellen sind sehr spektakuläre Touristenattraktionen, am bekanntesten sind die acht im japanischen Kurort Beppu auf Kyūshū